

Toponymes 
 est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie.
  est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie